Ша́чи (с санскрита — «сила», «мощь»):

 Шачи — богиня ревности и гнева в индуизме и ведийской религии, супруга Индры.
 Шачи — кришнаитская бенгальская святая, жившая в XV—XVI веках.

См. также